La 3. Liga 2015-2016 è stata l'ottava edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con due promozioni in 2. Bundesliga dirette con la terza classificata che ha spareggiato nei play-off con la terzultima in 2. Bundesliga.
Le ultime tre sono state retrocesse in Regionalliga.

Squadre partecipanti 
 Dalla 2. Bundesliga sono retrocesse:  e 
 Dalla Regionalliga sono state promosse:  , e

Classifica

Spareggio promozione-retrocessione 2.Liga

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2015-2016
 2. Fußball-Bundesliga 2015-2016
 DFB-Pokal 2015-2016

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015